Línea 75 puede referirse a:

 Línea 75 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 75 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 75 de autobuses de Madrid.
 Línea 75 de media distancia de Renfe Operadora.
 Línea 75 de autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona.